

Cucina
 Chira – tipo di riso in uso nella cucina indiana

Geografia
 Chira – fiume dell'Ecuador e del Perù
 Chira – distretto della Costa Rica
 Chira – contea dello Xinjiang, in Cina
 Chira – isola della Costa Rica, situata all'interno del Golfo di Nicoya

Zoologia
 Chira – genere di ragni della famiglia Salticidae